Элисон Гудман (; род. 18 августа 1966, Мельбурн, Австралия) — австралийская писательница. Автор романов для детей. Трехкратный лауреат престижной австралийской премии , одной из двух национальных наград для писателей, работающих в жанре фантастики и фэнтези.

Биография 
Элисон Гудман родилась 18 августа 1966 года в Мельбурне. Окончила Мельбурнский университет со степенью магистра искусств. Её первый роман «Пение блюза Собачьих Звёзд» (), опубликованный в Австралии в 1998 году,  был удостоен премии Ауреалис в номинации «Лучший роман для подростков». В июле 2007 года детский криминальный триллер писательницы «Убийство Кролика» был опубликован в США и номинирован на .

Первая книга фантастической дилогии писательницы «Две жемчужины мудрости» была опубликована в Австралии и Великобритании в середине 2008 года, и в США в конце декабря того же года, но под другим названием — «Эон: возрождённый драконий глаз» (). Впоследствии эта книга была переведена на одиннадцать языков, включена в список для чтения Международной ассоциации читателей 2010 года и удостоена премии Ауреалис в номинации «Лучший фантастический роман».

Сочинения 
 «One Last Zoom at the Buzz Bar» (1994)
 «Dead Spyders» (1997)
 «Singing the Dogstar Blues» (1998)
 «The Real Thing» (2006)
 «Killing the Rabbit»(2007)
 «The Two Pearls of Wisdom» (2008)
«Eona » (2011)
 «A New Kind of Death » (2012)
 «The Dark Days Club: A Lady Helen Novel» (2016)

На русский язык переведены романы 
«Эон. Возвращение заклинателя» / Eon (2008)  

«Эона. Последняя заклинательница драконов» / Eona (2011)  

«Клуб „Тёмные времена“» / Lady Helen and the Dark Days Club (2015)  

«Соглашение клуба „Тёмные времена“» / Lady Helen and the Dark Days Pact (2016)

Награды 
Книги Элисон Гудман, удостоенные премии Ауреалис:

 2017, в номинации «Роман для подростков» — «Соглашение клуба "Тёмные времена"» / Lady Helen and the Dark Days Pact (2016)

 2008, в номинации «Роман фэнтези» — «Эон. Возвращение заклинателя» / Eon (2008)

 1998, в номинации «Роман для подростков» — «Пение блюза Собачьих Звёзд» / Singing the Dogstar Blues (1998)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Элисон Гудман 

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Австралии
Лауреаты премии Aurealis
Выпускники Мельбурнского королевского технологического университета